

Personnalités 

 Giovanni Schiavo (1903-1967), prêtre catholique italien, missionnaire, vénérable catholique.
 Paolo Schiavo, pseudonyme de Paolo di Stefano Badaloni (1397-1478), peintre et enlumineur italien ;
 Terri Schiavo (1963-2005), patiente américaine au cœur d'une affaire judiciaire ;
 Samy Schiavo (1975-), adepte d'arts martiaux français.

Voir aussi